Roberta (Geórgia)
Roberta (1935) - filme estadunidense

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema